Marrazzo ist der Familienname folgender Personen:
 Pasquale Marrazzo (* 1961), italienischer Regisseur, Drehbuchautor und Produzent
 Piero Marrazzo (* 1958), italienischer Journalist